Castrogiovanni è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente siciliano, è presente prevalentemente nell'ennese.

Potrebbe derivare da Castrogiovanni, antico nome della città di Enna.

In Italia conta circa 550 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani